Het Vermoeden (radioprogramma), Vlaams radioprogramma tussen 1982 en 1992.
 Het Vermoeden (televisieprogramma), Nederlands tv-programma uit 2002-2014.